Triangeln kan syfta på:

 Triangeln (stjärnbild) –  en liten stjärnbild på norra stjärnhimlen
 Triangeln, Malmö – en plats i Malmö
 Triangelns station – en järnvägsstation i Malmö
 Triangeln (köpcentrum) – ett smeknamn på köpcentrum i Malmö
 Triangeln, Helsingborg – en plats i Helsingborg, se 
 Triangeln, Uppsala – ett studentbostadsområde i Uppsala, se 
 Triangeln, Kiruna – en stadsdel i Kiruna
 Trianglen, Köpenhamn – en öppen plats på Østerbro i Köpenhamn
 Triangelserien – fotbollsserie i Göteborg åren 1917-2014
 Triangeln, Borgholm - Nytt handelsområde i Borgholms kommun

Se även
 Norra triangeln – ett stort område av väglöst land i Sveriges nordligaste spets
 Bermudatriangeln – triangelformad region i Atlanten